Модулация ( – „измерване“) е термин, който може да се отнася за:

 Модулация (физика), изменението на честотата и амплитудата на електромагнитните трептения
 Модулация (техника), специалното значение на термина в техниката
 Модулация (музика), музикален термин